Самуил (Шмуэл) Хаимович Агурский (1884, Гродно — 1947, Павлодар) — российский революционер, позже историк. Член-корреспондент АН БССР (1936). Сын — Михаил Самуилович Агурский.

Биография 
Родился в 29 апреля 1884 года в городе Гродно (ныне Республика Беларусь).

Самуил Агурский был известным в своё время революционером, деятелем Бунда, эмигрантом в 1906—1917 гг. Годы изгнания он провёл в Великобритании, а затем в США. В эмиграции Агурский был рабочим-портным, сотрудником социалистических изданий на идиш. Он стал одним из организаторов Еврейского рабочего института в Чикаго для эмигрантов из стран Восточной Европы. В Америке он сближается с движением анархизма. После Февральской революции Агурский вернулся в Россию в качестве корреспондента американской еврейской прессы. После Октябрьской революции он и американский журналист А. Р. Уильямс создали «Интернациональный легион в помощь Красной армии».

Тогда же Агурский примкнул к большевикам и начал карьеру советского партийного деятеля: под руководством И. В. Сталина он работал в Народном комиссариате по делам национальностей, был членом коллегии Еврейского комиссариата. Он был также в числе организаторов и руководителей Еврейской секции ВКП(б). Агурский и Сталин подписали декрет «О закрытии Центрального бюро еврейских общин» от имени Комиссариата по еврейским национальным делам.

Позднее Агурский служил на многих партийных постах и должностях. Посещая США, способствовал созданию Компартии США, сбору средств для голодающих Поволжья, был историком революционного движения. В двадцатые годы Агурский работал в Истпарте ЦК компартии Белоруссии, затем переехал в Москву, где был в 1930—1933 годах директором Испарта при Московском комитете ВКП(б). В следующем году он был назначен на должность директора Института еврейской пролетарской культуры и заместителя директора Института национальных меньшинств АН БССР, в 1936 году — он уже член-корреспондент АН БССР.

Восхождение по научной и партийной иерархии было прервано в марте 1938 года. Против Агурского было выдвинуто обвинение в принадлежности к некоей еврейской фашистской организации, а также поставлена в вину вредительская деятельность в Академии наук Белоруссии. В следующем году он был осуждён на пять лет ссылки в Казахстан. Весной 1947 года на непродолжительное время он смог нелегально побывать в Москве и узнать возможность пересмотра его обвинения, попутно увидевшись с семьёй. Однако, выяснив, что пересмотр дела невозможен, он вернулся к месту ссылки, где вскоре и умер.

В 1956 году дело по обвинению Самуила Агурского было прекращено, а сам он реабилитирован посмертно.

Работы 

Предпринял попытку научно-литературной критики отдельных аспектов бундовской интерпретации революционного движения в Белоруссии. Автор работ по истории революционного движения в Белоруссии, редактор сборников материалов «1905 в Белоруссии» (1926), «Октябрь в Белоруссии» (1927).

Опубликовал более 30 научных работ, в том числе 4 монографии.

Основные работы:

Примечания

Литература

Ссылки 

 С. Х. Агурский
 С. Х. Агурский 
 Агурский Самуил Хаимович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Историки Белоруссии
Родившиеся в Гродно
Персоналии:Антисионизм в СССР
Революционеры России
Анархисты России
Анархисты США
Большевики
Члены Бунда